De bruiloft (eenakter), eenakter van Anton Tsjechov uit 1889
De bruiloft (film), film van Andrzej Wajda uit 1973